Gustaf Olsson är ett vanligt namn, se:

Gustaf Olson (boktryckare) (1876–1955)
Gustaf Olson i Torsby, politiker, (1879-1952)
Gustaf Olsson i Håskesta, riksdagsman i bondeståndet
Gustaf Olsson i Broddbo, politiker, (1876-1962)
Gustaf Olsson i Ramsta, politiker, (1867-1943)
Gustaf Olsson i Frösvi, politiker, (1840-1901)
Gustaf Olsson (journalist) (1899–1951), journalist
Gustav Olsson (museiman), museiman, född 1970